Чёрныш — административно-территориальная единица (административная территория село Чёрныш с подчинённой ему территорией) и бывшее муниципальное образование (сельское поселение с полным официальным наименованием муниципальное образование сельского поселения «Чёрныш») в составе Прилузского района Республики Коми Российской Федерации. Административная территория и муниципальное образование упразднены 16 ноября 2019 года.

Административный центр — село Чёрныш.

История 
Статус и границы административной территории установлены Законом Республики Коми от 6 марта 2006 года № 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми».

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Коми от 5 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».

16 ноября 2019 года сельское поселение Чёрныш вошло в состав сельского поселения Объячево.

Население

Состав 
Состав административной территории и сельского поселения:

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Прилузского района
Упразднённые сельские поселения Коми
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году